Neitsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Neitsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Neitsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Neitsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar